Россоша́нская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в южной части Воронежской области (в границах Богучарского, Верхнемамонского, Воробьёвского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Петропавловского, Подгоренского, Репьёвского и Россошанского районов). Входит в состав Воронежской митрополии.

История 
Россошанское викариатство Воронежской епархии было учреждено взамен Богучарского в связи с образованием в мае 1928 года Центральночернозёмной области и Россошанского округа в её составе.

Россошанская епархия была образована решением Священного Синода Русской православной церкви от 26 декабря 2013 путём выделения из состава Воронежской и Борисоглебской епархии. Епископом Россошанским и Острогожским назначен Преосвященный епископ Острогожский Андрей, викарий Воронежской епархии.

Епископы 
Россошанское викариатство Воронежской епархии
 Памфил (Лясковский) (май 1928 — 26 августа 1930)

Россошанская епархия
 Андрей (Тарасов) (26 декабря 2013 — 25 августа 2020)
 Сергий (Фомин) (25 августа 2020 — 25 декабря 2022) (), митрополит Воронежский
 Дионисий (Шумилин) (с 25 декабря 2022)

Благочиния 
Епархия разделена на 8 церковных округов:
 Богучарское благочиние — иеромонах Тихон (Жданов)
 Калачеевское благочиние — протоиерей Евгений Бей
 Каменское благочиние — иерей Сергий Папин
 Острогожское благочиние — иерей Алексий Курганский
 Павловское благочиние — иерей Максим Богомолов
 Репьёвское благочиние — протоиерей Алексий Чибисов
 Россошанское благочиние — иерей Василий Гайков
 Монастырское благочиние — игумен Илия (Ждамиров)

Монастыри 
 Белогорский Воскресенский монастырь (мужской; хутор Кирпичи, село Белогорье, Подгоренский район)
 Костомаровский Спасский монастырь (женский; село Костомарово, Подгоренский район)

Недействующие
 Донецкая Успенская Пустынь (мужской, упразднён в 1920-х)
 Острогожский Пятницкий монастырь (упразднён в 1788 году)

Примечания

Ссылки 
 Россошанская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Епархии Русской православной церкви
Появились в 2013 году в России